Illapel ist eine Stadt im Kleinen Norden des südamerikanischen Anden-Staates Chile, liegt in der Región de Coquimbo und hat rund 29.000 Einwohner (Stand: 2005).

Geografie 
Illapel liegt rund 250 km südlich der Stadt Ovalle und ist die Hauptstadt der Provinz Choapa. Die Stadt liegt an den Flüssen Río Illapel und Río Choapa.

Geschichte 
Illapel wurde 1752 gegründet und 1788 wurde die Stadt an den heutigen Ort verlegt.

Sehenswürdigkeiten 
15 km nördlich der Stadt liegt der Nationalpark Las Chinchillas. Der Park zeichnet sich durch seine wilden Chinchilla-Bestände aus. Er wurde 1984 gegründet und ist rund 42 km² groß.

Die Stadt beherbergt ein kleines archäologisches Museum. In Illapel stehen viele historische Gebäude im Kolonialstil, eine Reihe von ihnen stammt aus der Zeit um 1780.

Wirtschaft 
Illapel lebt hauptsächlich von der Viehwirtschaft und von kleinen Bergbau-Minen. Landwirtschaft wird auf rund 3500 Hektar um den Río Choapa betrieben, die Wasserversorgung stellt ein Problem für die Erweiterung der Anbaufläche dar. Angebaut werden hauptsächlich Zitrusfrüchte.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Lidia Berroeta (1880–1943), Bildhauerin

Siehe auch 
 Erdbeben von Coquimbo 2015

Klima 
Das Klima ist von einem trockenen mediterranen Typ. Im Winter gibt es häufigere Regenfälle. Die Temperaturen sind das ganze Jahr über mild.

Weblink 

Ort in Chile
Región de Coquimbo
Ort in Südamerika
Gemeindegründung 1752